Даніе́ль (Ден) Ві́лсон ()
Відомі носії

 Даніель Вілсон (1816—1892) — британсько-канадський археолог і етнограф.
 Даніель Вілсон (1778—1858) — єпископ Калькутти.
 Даніель Г. Вілсон (нар. 1978) — американський письменник та інженер.
 Даніель Мартін Вілсон (1862—1932) — ірландський політик та суддя.
 Ден Вілсон (нар. 1969) — американський бейсболіст.
 Ден Вілсон (нар. 1961) — американський гітарист, вокаліст, фронтмен гурту «Semisonic».
 Ден Вілсон (нар. 1970) — американський драматург, режисер і актор.

Де́нні Вілсон ()
Відомі носії
 Денні Вілсон (нар. 1960) — північноірландський футболіст і тренер клубу «Шеффілд Юнайтед».
 Денні Вілсон (нар. 1991) — шотландський футболіст, нині гравець англійського «Ліверпуля».
 Денні Вілсон (нар. 1982) — ямайський пляжний волейболіст.
 Денні Вілсон (нар. 1955) — валлійський регбіст і батько Раяна Гіггза.
 Danny Wilson — шотландський музичний гурт.
 Денні Вілсон (нар. 1977) — колишній англійський крикетер.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок